Papandreou () ist der Familienname von:

 Andreas Papandreou (1919–1996), griechischer Politiker, Ministerpräsident 1981–1989 und 1993–1996 
 Apostolos Papandreou, griechischer Kanute und Olympionike
 Damaskinos Papandreou (1891–1949), griechischer Geistlicher und Politiker
 Damaskinos Papandreou (Genf) (1936–2011), griechischer Geistlicher und Metropolit von Genf
 Damaskinos Papandreou (Johannesburg und Pretoria) (* 1957), griechischer Geistlicher und Metropolit von Johannesburg und Pretoria
 Elena Papandreou (* 1966), griechische klassische Gitarristin
 Georgios Papandreou (1888–1968), griechischer Politiker, Ministerpräsident 1944–1945 und 1964–1965
 Giorgos A. Papandreou (* 1952), griechischer Politiker und Premierminister (2009–2011)
 Vasso Papandreou (* 1944), griechische Politikerin (nicht mit den o. g. verwandt)